Гамбоа ()

Фамилия 
Известные носители:
Гамбоа, Анибаль (род. 1948) — венесуэльский шахматист.
Гамбоа, Делио (1936—2018) — колумбийский футболист.
 Монтес Гамбоа, Исмаэль (1861—1933) — боливийский генерал и политический деятель, дважды президент страны (1904—1909 и 1913—1917).
 Гамбоа Луна, Кристиан Эстебан (род. 1989) — коста-риканский футболист.
 Руис де Гамбоа, Мартин (1533—1590) — испанский конкистадор, губернатор Чили.
 Сармьенто де Гамбоа, Педро (1532—1592) — испанский исследователь, путешественник, мореплаватель, военный, писатель, поэт, историк, астроном, космограф, математик и гуманист.
 Эчеверриа Гамбоа, Сандра (род. 1984) — мексиканская актриса и певица.
 Гамбоа, Сантьяго (род. 1965) — колумбийский писатель.
Гамбоа Эррера, Исайас (1872—1904) — колумбийский и сальвадорский поэт, писатель и переводчик, брат Ф. А. Гамбоа Эрреры.
 Гамбоа Эррера, Франсиско Антонио (1866—1908) — сальвадорский педагог, поэт и писатель колумбийского происхождения, брат Исайасы Гамбоа Эрреры.
 Гамбоа Иглесиас, Федерико (1864—1939) — мексиканский писатель и драматург.
 Гамбоа Кук, Хуан Пабло (род. 1966) — колумбийский актёр, сделавший карьеру в мексиканском кинематографе.
 Гамбоа, Хомари (Хома) (род. 1973) — филиппинский боксёр-профессионал.
 Гамбоа, Хосе Хоакин (1878—1931) — мексиканский драматург.
 Ромо-и-Гамбоа, Худас Хосе (1779—1855) — испанский кардинал, доктор обоих прав.
 Гамбоа, Юриоркис (род. 1981) — кубинский боксёр-профессионал.

Топоним 
 Гамбоа — исторический район Рио-де-Жанейро.